Affonso Penna kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Acopiara (ort), Ceará, 
 Conceição do Almeida (ort), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar